Газа:

Топоніми 
 Газа - місто в секторі Газа (Палестинська автономія).
 Газа - одна з провінцій Палестинської автономії.
 Газа - одна з провінцій Мозамбіку.
 Газа - місто в Бутані.

Персоналії 
 Теодор Газа (1398-1478) - грецький  гуманіст, перекладач Аристотеля на латинську мову.

Див. Також 
 Вулиця Газа
 Гааз